Об () — департамент Франции, один из департаментов региона Шампань — Арденны. Административный центр — Труа. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 305 606 человек. По состоянию на 2016 год территория Об была разделена на 3 округа (Бар-сюр-Об, Ножан-сюр-Сен и Труа), 17 кантонов и 431 коммуну. В департаменте только 5 городов с населением свыше 10 000 человек.  

В данном списке приведены коммуны департамента Об в алфавитном порядке.

Примечания 

Об